Виктор Овчинников
 Овчинников, Виктор Григорьевич — советский спортсмен, лыжник.
 Овчинников, Виктор Иванович (в монашестве Юстиниан; род. 1961) — епископ Русской Православной Церкви, архиепископ Элистинский и Калмыцкий.
 Овчинников, Виктор Петрович (1898—1938) — сотрудник органов охраны правопорядка, начальник МУРа.
 Овчинников, Виктор Сергеевич (1925—1989) — советский учёный и конструктор, один из ближайших соратников С. П. Королёва.